Агитатор — человек, побуждающий членов социума выполнять или не выполнять какие-либо действия.

Периодические издания 
 «Агитатор» — советский журнал, центральный орган ЦК КПСС.
 «Агитатор» — советский военно-полититический журнал Главного политуправления ВМФ издававшийся с 1939 по 1946 год.
 «Агитатор армии и флота» — военно-политический двухнедельный журнал Главного политуправления Советской Армии и ВМФ.
 «Агитатор и пропагандист Красной Армии» — военно-политический журнал Главного политуправления РККА, издававшийся с 1942 по 1946 год
«Агитатор»  — аппарат, в котором производится механическое перемешивание (агитация) растворов с обрабатываемым материалом (обычно - измельченной рудой) в целях усиления и ускорения выщелачивания металлов.

См. также 
 «Домовой-агитатор» — агитационный фильм 1920 года, призывающий крестьян сдавать хлеб в города для поддержания пролетариата.

Примечания